The End - a Beatles dala
The End, A Beatles tizenkettedik albumának, az Abbey Roadnak egyik száma
 The End - a The Doors dala
 The End – az Odaát című televíziós sorozat ötödik évadának negyedik epizódja
The End (Groove Coverage-dal)
The End (Rednex-dal)